Драгичина може бити:

 Драгићина, насељено мјесто у општини Груде, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Драгићина (Читлук), насељено мјесто у општини Читлук, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ